Dâmbău se poate referi la:

 Dâmbău, sat în județul Mureș, Transilvania, România
 Peștera Dâmbău, peșteră din Munții Trascăului, județul Alba
 Vârful Dâmbău din Munții Trascăului